Kooiman ist der Familienname folgender Personen:
 Dirk Ayelt Kooiman (1946–2018), niederländischer Schriftsteller
 Erik Jan Kooiman (* 1986), niederländischer Eisschnellläufer
 Ewald Kooiman (1938–2009), niederländischer Konzertorganist, Hochschullehrer
 Nine Kooiman (* 1980), niederländische Politikerin